Ha interpretato, tra l'altro, Stanley Uris da adulto nel film del 2019 It - Capitolo due.

Filmografia

Cinema 
 Neptunus Rex, regia di Robert Scott Wildes (2007) - cortometraggio
 The Divergent Series: Allegiant, regia di Robert Schwentke (2016)
 Poor Boy, regia di Robert Scott Wildes (2016)
 Bad Vegan and the Teleportation Machine, regia di Antón Goenechea (2016)
 Transformers - L'ultimo cavaliere (Transformers: The Last Knight), regia di Michael Bay (2017)
 Magic '85, regia di Annika Kurnick (2017) - cortometraggio
 Leaving Hope, regia di Caspar Newbolt (2018) - cortometraggio
 It - Capitolo due (It: Chapter Two), regia di Andrés Muschietti (2019)
 Una famiglia vincente - King Richard (King Richard), regia di Reinaldo Marcus Green (2021)

Televisione
 Power - serie TV, 28 episodi (2014-2016)
 Here and Now - Una famiglia americana (Here and Now) - serie TV, 7 episodi (2018)
 Michael and Michael Are Gay  - miniserie TV (2018)
 Swamp Thing - serie TV, 10 episodi (2019)

Collegamenti esterni